Silver Springs puede hacer referencia a:

 Silver Springs (Alaska)
 Silver Springs (Nueva York)
 Silver Springs (Nevada)
 Silver Springs Shores
 Silver Springs (Florida)
 Silver Springs (Calgary)